Lee Jong-Hwa (Tongyeong, 20 de julho de 1963) é um ex-futebolista profissional sul-coreano, atacante, hoje milita como treinador.

Carreira 
Lee Jong-Hwa fez parte do elenco da Seleção Coreana de Futebol da Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Treinadores de futebol da Coreia do Sul
Futebolistas da Coreia do Sul
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol